

Потосі — місто, штат Міссурі
 Потосі — місто, штат Вісконсин
 Потосі — селище, штат Вісконсин
 Потосі — переписна місцевість, штат Техас